Орлец-1 (кодовое наименование Дон, индекс ГУКОС: 17Ф12) — название серии российских спутников широкополосной детальной и обзорной фоторазведки. Разрешение полученных изображений — 0,95 м на точку.

История 
Разработка аппарата началась в апреле 1979 в Государственном ракетно-космическом центре «ЦСКБ-Прогресс». Первый запуск спутника состоялся 18 июля 1989, а в эксплуатацию он был принят 25 августа 1992.

Для оперативной доставки отснятой фотоплёнки на землю на аппарате предусмотрен барабан с восемью возвращаемыми капсулами. После проведения фотосъёмки плёнка загружается в капсулу, она отделяется от аппарата и совершает спуск и приземление в заданном районе.

Запуски 
В период 1989—1993 проводились регулярные ежегодные запуски «Дона», среднее время работы было около 60 суток. В промежутке 1993—2003 был запущен только один аппарат — в 1997, причём он проработал на орбите вдвое дольше прежних аппаратов — 126 суток. Следующий запуск состоялся в августе 2003. После выведения на орбиту спутник получил обозначение «Космос-2399».

Последний запуск спутника серии «Дон» был осуществлён 14 сентября 2006 года под обозначением «Космос-2423».

Ссылки 
 
 

Разведывательные спутники России
Разведывательные спутники СССР